Чимбайский район (, ) — административная единица в Республике Каракалпакстан (Узбекистан). Административный центр — город Чимбай.

История 
Чимбайский район был образован в 1930 году. 12 октября 1957 года к Чимбайскому району был присоединён Кенесский район.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года в состав района входят:
 Город районного подчинения Чимбай.
 Городской посёлок Айтеке.
 11 сельских сходов граждан:
 Бахытлы,
 Камыс Арык,
 Кенес,
 Коксу,
 Костерек,
 Кызыл Озек,
 Майжап,
 Пашент Тау,
 Тагжап,
 Тазажол,
 Тазгара.

Уроженцы 
 Джолмурза Мурзаевич Аймурзаев (род. 1916) — каракалпакский поэт, писатель и драматург, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР.
 Сабыр Камалов (1924—2009) — каракалпакский историк.
 Жолдасбай Халимбетов (род. 09.08.1924 в селе Бахытлы) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 Ибрагим Юсупов (1929—2008) — каракалпакский поэт и драматург. Герой Узбекистана.

Примечания 

Районы Каракалпакстана